Eparchia przemysko-samborska
 Diecezja przemysko-gorlicka